Philémon avant la lettre est le premier album des aventures de Philémon, paru en 1978, alors que l'album suivant était déjà paru comme le numéro un. Il a donc été numéro 0, avant que toute la série soit renumérotée.

Synopsis
Philémon est un jeune garçon espiègle vivant dans un village français de l'ère pré-industrielle. Mais un jour, il se retrouve confronté à des événements étranges tels qu'un crocodile dans l'étang et des chevaux kidnappés par des clowns, chevauchant eux-mêmes des faux chevaux, ce qu'il s'empresse de raconter au village, mais ne parvient qu'à déclencher l'hilarité des villageois et la colère de son père. Au fur et à mesure de son enquête, il découvre qu'un arbre creux au cœur de la forêt est le passage secret d'un cirque souterrain.

Personnages principaux

Publication

Notes et références

Annexes

Documentation 
 .

Lien externe 
 .

Album de Philémon
Album de bande dessinée sorti en 1978
Cirque dans la bande dessinée
Changement de taille en fiction